

Сілвер-Кліфф — місто, штат Колорадо
 Сілвер-Кліфф — місто, штат Вісконсин